M.O.D.O.K. est une série télévisée d'animation en volume pour adultes américaine en dix épisodes de  créée par Jordan Blum et Patton Oswalt mettant en scène le personnage M.O.D.O.K de Marvel Comics créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1967. La série est diffusée depuis le  sur Hulu et sur Disney+ dans les pays francophones.

Synopsis 

Le super-vilain M.O.D.O.K. ({{Langue|en|Mental Mobile Mechanized Organism Designed Only for Killing}}) doit gérer le fait qu'il a été écarté de sa compagnie AIM ({{Langue|en|Advanced Idea Mechanics}}) après qu'elle a fait faillite ainsi que sa famille tout en faisant face à une crise de milieu de vie.

Distribution

Personnages principaux 

 Patton Oswalt  : M.O.D.O.K.
 Aimee Garcia  : Jodie Ramirez-Tarleton
 Ben Schwartz  : Louis « Lou » Tarleton
 Melissa Fumero  : Melissa Tarleton
 Beck Bennett  : Austin Van Der Sleet
 Jon Daly  : Super-Adaptoid
 Sam Richardson  : Garfield « Gary » Garoldson
 Wendi McLendon-Covey  : Monica Rappaccini

Invités 
 Jon Hamm  : Tony Stark / Iron Man
 Nathan Fillion  : Simon Williams / Wonder Man
 Whoopi Goldberg  : Poundcakes
 Bill Hader  : David Alan Angar / Angar the Screamer
 Kevin Michael Richardson : Mister Sinister
 Meredith Salenger : Madame Masque
 Zara Mizrahi : Carmilla Rappaccini
 Chris Parnell  : Alvin Healy / Tenpin
 Eddie Pepitone  : Bruno Horgan / Melter
 Jonathan Kite : Tatterdemalion
 Alan Tudyk  : Arcade

Production 

Le , la série est annulée.

Épisodes 
Les dix épisodes ont été diffusés le  sur Hulu.
{{colonnes|nombre=2|
 La Grosse tête ()
 Le M.O.D.O.K. oublié par le temps! (''

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Série télévisée créée en 2021
Série télévisée américaine des années 2020
Série télévisée de Hulu
Série d'animation américaine
Série télévisée de super héros
Série télévisée adaptée de Marvel Comics
Série télévisée en anglais